Monte Tabor — colina da Galileia, Israel, conhecida como "Monte da Transfiguração"

Tabor (Eslovênia) — município da Eslovénia

Tábor — cidade da República Checa

Tabor (Iowa) — condado no estado de Iowa, Estados Unidos
Tabor (Dakota do Sul) — cidade em Dacota do Sul, Estados Unidos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos